Bieg na 5000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 rozegrano 5 lutego na torze Eisschnelllaufbahn Innsbruck. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Norweg Knut Johannesen, ustanawiając nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964